

Codici 
 ABK – codice aeroportuale IATA della Base aerea di Kabri Dar (Etiopia)
 abk – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua abcasa

Musica
 ABK – pseudonimo di Anybody Killa, rapper statunitense